BiH:
 Brankovići (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Brankovići (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići